Плей-офф чемпионата мира по футболу 2002 — последняя стадия соревнования, в которой из 16 команд будет определён победитель, а также команды, занявшие второе, третье и четвёртое места.

Если основное время матча заканчивается вничью, то играются два дополнительных тайма по 15 минут до первого забитого мяча. Если и они не выявляют победителя, то он определяется в серии послематчевых пенальти.

Турнирная сетка 
Время начала матчей — местное (UTC+9).

1/8 финала

Германия — Парагвай

Дания — Англия

Швеция — Сенегал

Испания — Ирландия

Мексика — США

Бразилия — Бельгия

Япония — Турция

Южная Корея — Италия

Четвертьфинал

Англия — Бразилия

Германия — США

Испания — Южная Корея

Сенегал — Турция

Полуфинал

Германия — Южная Корея

Бразилия — Турция

Матч за 3-е место

Финал

Примечания 

Чемпионат мира по футболу 2002